Миньтан () — вьетнамский топоним:
 Миньтан — община в уезде Фусюен, город Ханой.
 Миньтан — община в уезде Фукы, провинция Хынгйен.
 Миньтан — община в уезде Лыонгтай, провинция Бакнинь.
 Миньтан — квартал в городе Йенбай, провинция Йенбай.
 Миньтан — община в уезде Вубан, провинция Намдинь.
 Миньтан — община в уезде Висюен, провинция Хазянг.
 Миньтан — община в уезде Виньлок, провинция Тханьхоа.